Добри́нін — російське прізвище. Походить від слов'янського чоловічого імені Добриня.

Відомі носії:
 Добринін Анатолій Федорович (1919—2010) — радянський дипломат, надзвичайний і повноважний посол СРСР у Сполучених Штатах Америки.
 Добринін Борис Федорович (1885—1951) — радянський географ, геоморфолог, доктор географічних наук, професор.
 Добринін В'ячеслав Григорович (*1946) — російський композитор, естрадний співак. Народний артист Росії.
 Добринін Георгій Прокопович (1907—1977) — радянський генерал-лейтенант. Один з керівників ГУЛАГу.
 Добринін Микола Миколайович (*1963) — російський актор. Заслужений артист Росії (2001).
 Добринін Прокопій Іванович (1909—1966) — якутський митець, художник і скульптор.

 Добринін (гора)

Добринін — село в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства